Prosna – rzeka
 4 miejscowości w Polsce: 
 Prosna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą 
 Prosna – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka 
 Prosna – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze 
 Prosna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Budzyń

Zobacz też 
 KS Prosna Kalisz – klub sportowy w Kaliszu